Saketi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Saketi, distrikt, Banten, 
 Desa Saketi, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar